Bengt Erik Grahn (1941–2019) – szwedzki narciarz alpejski
 Bo Grahn (ur. 1947) – fiński lekkoatleta, kulomiot
 Dieter Grahn (ur. 1944) – niemiecki wioślarz
 Ove Grahn (1943–2007) – szwedzki piłkarz
 Nancy Lee Grahn (ur. 1956) – amerykańska aktorka
 Sture Grahn (ur. 1932) – szwedzki biegacz narciarski
 Werner Grahn (1884–1947) – oficer niemieckiej policji kryminalnej, zbrodniarz hitlerowski